Ганс Вильгельм Александр Рихард фон Янушкевич (, 17 января 1855, Штеттин, Германская империя (ныне Щецин, Польша) — 3 марта 1937, Францбург, Третий рейх) — германский писатель, драматург, журналист и театральный критик.

Биография

По национальности был поляком. Большую часть своих произведений написал под псевдонимом «Ганс фон Рейнфилс».

Написал много комедий и других произведений:
 «Die Schattenkönigin» (1880);
 «Marotten» (1880);
 «Dramatisches Allerlei» (1880),
 «Kombinationen. Lust. Theaterklatsch. Marotten» (1881),
 «Fromme Lügen» (1892),
 «Der neue Herr» (1894),
 «Eifersucht» (1894),
 «Kampf» (1903) и так далее;
среди известных поздних произведений —
 роман «Der Dorf-Daniel» (1911; переиздаётся до сих пор);
 историко-романтическая новелла «Die Rose von Gravelotte (Rose-Marie) : historisch-romantisches Schauspiel in zwei Abteilungen und vier Aufzügen» (1918).
Его пьеса в пяти действиях «Die Sitte» ставится на сценах немецких театров до сих пор.

В 1896 году был главным редактором издания «Deutche Drama».

В 1897—1898 годах совместно с Рихардом Верде опубликовал энциклопедию интеллектуальной жизни Берлина «Das Geistige Berlin; eine Encyklopaedie des geistigen Lebens Berlins»; также они совместно издали ещё ряд биографических произведений, в частности, «Leben und Wirken der Architekten, Bildhauer, Bühnenkünstler, Journalisten, Maler, Musiker, Schriftsteller, Zeichner».

Примечания

Литература 
 

Писатели Германии